Veliki Šušnjar je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Petrinja, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 108 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji